Danska Supercupen var en årlig fotbollsmatch i Danmark mellan 1994 och 2004 med undantag för 1998 och 2003, då turneringen inte spelades. Matchen spelades mellan de danska mästarna och danska cupmästarna.

Titlar per lag

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Fotbollstävlingar i Danmark